El Níger va competir per vuitena vegada als Jocs Olímpics en els de l'estiu del 2000 a Sydney.

Resultats

Atletisme 
100 metres masculins
 Mamane S. Ani Ali
 Round 1 – 11.25 (no va prosseguir)

400 metres femenins
 Haissa Ali Garba
 Round 1 – 01:07.49 (no va prosseguir)

Natació 
100 metres lliures masculins
 Karim Bare
 No va prosseguir després dels preliminars 

100 metres braça femenins
 Balkissa Ouhoumoudou
 No va prosseguir després dels preliminars

Referències 
 Wallechinsky, David (2004). The Complete Book of the Summer Olympics (Athens 2004 Edition). Toronto, Canada. .
 International Olympic Committee (2001). The Results . Retrieved 11/12/05.
 Sydney Organising Committee for the Olympic Games (2001). Official Report of the XXVII Olympiad Volume 1: Preparing for the Games . Retrieved 11/20/05.
 Sydney Organising Committee for the Olympic Games (2001). Official Report of the XXVII Olympiad Volume 2: Celebrating the Games . Retrieved 11/20/05.
 Sydney Organising Committee for the Olympic Games (2001). The Results . Retrieved 11/20/05.

Níger als Jocs Olímpics
Jocs Olímpics d'Estiu de 2000